Jim O'Rourke, joueur américain de baseball. Membre du Temple de la renommée du baseball.
Jim O'Rourke (1969-), musicien américain.